Ben Griffin ist der Name folgender Personen:
* Ben Griffin (Fußballspieler) (* 1986), australischer Fußballspieler
 Ben Griffin (Skirennläufer) (Benjamin Griffin; * 1986), neuseeländischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Benjamin Griffin